Об'єкти NGC
Великий Пес (сузір'я)
Емісійна туманність
Астрономічні об'єкти, відкриті 1785